Capraro ima više značenja:
 Capraro, Frosinone
 Capraro, Potenza